La Compuerta kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Compuerta, Sinaloa, Culiacán, 
 La Compuerta, Delstaten Mexiko, Tenancingo, 
 La Compuerta, San Luis Potosí, Santa Catarina, 
 La Compuerta, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar